(4003) Шуманн — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.